Бундеслига 1978—1979 — 16-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Турнир стартовал 11 августа 1978 года, а завершился 9 июня 1979 года. Чемпионом стал «Гамбург», набравший 49 очков.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа: «Фортуна» — «Бавария» — 7:1 (16 тур, 9 декабря 1978 года)
 Самая крупная гостевая победа: 
 «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Бавария» — 1:7 (24 тур, 24 марта 1978 года)
 «Дармштадт 98» — «Штутгарт» — 1:7.
 Самый результативный матч (8 голов): было забито в 7 матчах.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1978/79  

Германия
Германия
1978/1979
Спорт в Германии в 1978 году
Спорт в Германии в 1979 году